Вогак — фамилия
 Вогак, Андрей Ипполитович (1861—1911) — генерал-лейтенант флота, член военно-морского судебного ведомства
 Вогак, Владимир Андреевич — капитан 1-го ранга Российского императорского флота, в 1937 году арестован, в 1942 году умер в ГУЛАГе
 Вогак, Ипполит Константинович (1829—1889) — контр-адмирал Российского императорского флота, в 1885—1887 годах градоначальник Таганрога, с 1887 — младший флагман Балтийского флота.
 Вогак, Константин Ипполитович (1859—1923) — генерал от кавалерии

См. также
 Евдокимов-Вогак, Ростислав Борисович (1950—2011) — российский общественно-политический деятель, поэт, публицист, правозащитник, советский диссидент и политзаключённый.